Дми́трий Вячесла́вович Быстро́в (30 июля 1967, Москва — 1 июня 2005, там же) — советский и российский футболист, защитник.

Биография 
Значительную часть карьеры провёл в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР и обладателем Кубка в 1991 году.

Затем играл в «Зените», «Шиннике», узбекском «Навбахоре», нижегородском «Локомотиве», липецком «Металлурге».

Провел 19 игр в составе петропавловского «Аксесс-Голден Грейн»,  дальнейшая карьера проходила в любительских командах.

После завершения игровой карьеры работал тренером в «Пресне» и «Обнинске», по приглашению Сергея Колотовкина стал тренером серпуховской команды «Локомотив–М».

В мае 2005 года после купания в реке серьёзно заболел, дважды отказывался лечь в больницу. 1 июня скончался в возрасте 37 лет от двустороннего воспаления лёгких. Похоронен на Хованском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 «Он уже никого не узнавал». Почему игрок ЦСКА и «Зенита» Быстров ушёл из жизни молодым

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Обнинск»
Тренеры ФК «Пресня»
Умершие от пневмонии
Похороненные на Хованском кладбище